Seara (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Seara (Ponte de Lima), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Ponte de Lima